Kaio Shin, également connu sous les noms de  et Neptune, est un personnage de fiction créé par Akira Toriyama dans le manga Dragon Ball en 1984.

Biographie fictive

Cinq millions d’années auparavant 
Kaio Shin vit au Kaioshinkaï en compagnie des trois autres Kaio Shin ainsi que de leur chef Dai Kaio Shin. Durant cette période, Bibidi libère le monstre Boo dans le but de détruire le maximum de planètes, de tuer les Kaio Shin et de devenir le maître de l'univers. Tous les Kaio Shin meurent excepté celui du sud (qui a été absorbé par Boo) et de l'Est qui a été sauvé par le chef des dieux Dai Kaio Shin (qui fut aussi absorbé). Plus tard, Kaio Shin tue Bibidi et Boo est enfermé dans un cocon caché sur Terre. Cinq millions d'années passent.

De nos jours 
Kaio Shin fait sa première apparition aux yeux des héros au début de la période Boo avant que celui-ci ne soit ressuscité par Babidi. Il est accompagné de Kibito, son serviteur. Ils décident de s'inscrire au  Tenkaichi Budokai et passent les éliminatoires sans difficultés. Kaio Shin se retrouve face à Piccolo et Kibito face à Son Gohan. Leur réel objectif n'étant pas de gagner le tournoi mais de découvrir où est caché Boo. Pour cela, ils filent deux autres concurrents : Yam et Spopovitch, dont leur mission est de voler le maximum d'énergie pouvant accélérer la résurrection de Boo.

Piccolo ayant fusionné avec le Tout-Puissant lors de la période Cell, il ne tarde pas à découvrir la véritable identité de Kaio Shin et déclare forfait lors du match qui les oppose.

Description

À propos du nom 
« Kaio Shin » est le nom générique donné aux dieux Kaio Shin mais c'est également sous ce nom plus court que se fait appeler généralement le Kaio Shin de l'Est (sous le nom de Neptune dans la version télévisée française).

En revanche, le nom officiel du Kaio Shin de l'Est est "Shin"

Physique 
Le Kaio Shin de l'Est a des cheveux blancs, les yeux noirs et, d'après Vegeta, Piccolo et Son Goku malgré son aspect chétif et inoffensif, il dégage en réalité une énergie extraordinaire ce que Krilin ne comprend pas. Il est bien plus puissant que Piccolo car lors de leur combat durant le tournoi précédant la libération de Boo, il arrive, seulement en se concentrant, à empêcher Piccolo d'utiliser son énergie l'obligeant ainsi à abandonner. Ces pouvoirs sont très diversifiés : il parvient, juste en tendant les mains à immobiliser Son Gohan. Il peut également lire dans les pensées et utiliser toutes sortes de pouvoirs télépathiques. En outre il est capable de libérer une immense quantité d'énergie afin de repousser au loin ses adversaires ou encore se servir de ses yeux pour faire exploser certains éléments.

Lien avec le dieu de la destruction 
Sa vie est reliée à celle de Beerus, le dieu de la destruction de l'univers 7. S'il venait à mourir, Beerus mourra avec lui, ce que ce dernier craint d'ailleurs. Pour cette raison, il est la seule personne que Beerus ne doit pas détruire. Ce lien entre Kaio Shin et le dieu de la destruction est présent dans chacun des douze univers de Dragon Ball. Dans Dragon Ball Super, dans le futur alternatif de Trunks, il est mort tué par Black Goku dans l'anime et par Dabra dans le manga, ce qui a entraîné la mort de Beerus dans cette ligne du temps.

Technique 
 Buku Jutsu

Œuvres où le personnage apparaît

Manga 
 1984 : Dragon Ball

Séries 
 1989 : Dragon Ball Z
 1996 : Dragon Ball GT
 2009 : Dragon Ball Z Kai
 2015 : Dragon Ball Super
 super dragon ball heroes

Voir aussi

Article connexe 
 Personnages de Dragon Ball

Divinité de Dragon Ball
Personnage de fiction pouvant se déplacer à une vitesse surhumaine
Personnage de fiction qui peut voler
Roi de fiction
Personnage de fiction créé en 1994